Geografia dos Estados Unidos
 Cambria (Illinois) — vila
 Cambria (Wisconsin) — vila
 Cambria (Califórnia) — região censo-designada
 Condado de Cambria — na Pensilvânia

Outros usos
 Coheed and Cambria — banda de rock alternativo dos Estados Unidos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos